Kose ist der Name folgender Orte:
 Kose (deutsch: Kosch), Landgemeinde in Estland
 Kose (Jõhvi), Dorf in der estnischen Landgemeinde Jõhvi
 Kose (Pajusi), Dorf in der estnischen Landgemeinde Pajusi
 Kose (Tallinn), Stadtbezirk der estnischen Hauptstadt Tallinn
 Kose (Vändra), Dorf in der estnischen Landgemeinde Vändra
 Kose (Võru), Dorf in der estnischen Landgemeinde Võru
 Kose, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen, siehe Polnisch: Kozy (Czarna Dąbrówka)

Die Abkürzung KOSE steht für:
 Kontrollservice, funktionaler Bestandteil der VDV-Kernapplikation zum Electronic Ticketing im öffentlichen Personenverkehr

KOSE